NGC 5266 (другие обозначения — ESO 220-33, AM 1339-475, IRAS13399-4755, PGC 48593) — эллиптическая или линзовидная галактика с полярным кольцом в созвездии Центавр. Галактика содержит значительное количество (2,4× ) облаков нейтрального водорода, находящихся главным образом в полярном кольце. Кольцо тонкое и содержит также пыль, поглощающую свет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

5266
Центавр (созвездие)
Галактики с полярным кольцом
Эллиптические галактики